A Faculdade de Arquitetura (FA-UFRGS) é uma das unidades de ensino da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Fundada em 1952, é a mais antiga escola de arquitetura do estado do Rio Grande do Sul e uma das mais antigas e qualificadas do Brasil. Está localizada no Campus Central da UFRGS, em Porto Alegre, na Rua Sarmento Leite, n.° 320.

Na Faculdade de Arquitetura da UFRGS ministram-se os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Visual e Design de Produto.

Estrutura
A estrutura de gerência do ensino, pesquisa e extensão da Faculdade de Arquitetura encontra-se organizada em três Departamentos, oferecendo três cursos de Graduação e dois cursos de Pós-Graduação

Departamentos 
 Departamento de Arquitetura
 Departamento de Urbanismo
 Departamento de Design e Expressão Gráfica

Cursos de Graduação 
 Graduação em Arquitetura e Urbanismo
 Graduação em Design Visual
Graduação em Design de Produto

Cursos de Pós-Graduação 
 PROPUR - Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional (criado em 1970)
PROPAR - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura (criado em 1979)
 PgDesign - Programa de Pós-Graduação em Design, em parceria com a Escola de Engenharia da UFRGS.

Alumni 

 Alfredo Nicolaiewsky, artista plástico
 Briane Bicca, arquiteta
 Carlos Maximiliano Fayet, arquiteto
 Humberto Gessinger, músico 
 José Albano Volkmer, arquiteto
 Milton Kurtz, pintor
 Norberto Bozzetti, arquiteto
 Tabajara Ruas, escritor e cineasta
 Tuio Becker, jornalista e crítico de cinema

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Escolas de arquitetura e urbanismo no Brasil
Escolas de design
Universidade Federal do Rio Grande do Sul